Warminster ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Warminster, Ort in der Grafschaft Wiltshire, England
 Warminster (Ontario), Community im Township Oro-Medonte, Ontario, Kanada
 Warminster (Virginia), Unincorporated Community im Nelson County, Virginia, USA
 Warminster Township, Township im Bucks County, Pennsylvania, USA